Schachtenbach ist ein geographischer Name

von Gewässern:
 Schachtenbach (Kleine Deffernik), rechter Zufluss des Großen-Regen-Zuflusses Kleine Deffernik bei Regenhütte, Bayerisch Eisenstein, Landkreis Regen, Bayern
 Schachtenbach (Ohebach), rechter Zufluss des Ohebachs bei Schachtenbach, Gemeinde Frielendorf, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

 Hinterer Schachtenbach, linker Zufluss des Seebachs (zur Großen Ohe, zur Ilz) bei Sankt Oswald-Riedlhütte, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Langschachtenbach (Große Deffernik), rechter Zufluss des Großen-Regen-Zuflusses Große Deffernik bei Zwieslerwaldhaus, Lindberg, Landkreis Regen, Bayern
 Rachelschachtenbach, rechter Zufluss des Kleinen-Regen-Quellbaches Kleiner Regen bei Sankt Oswald-Riedlhütte, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Steinschachtenbach, rechter Zufluss des Kleinen-Regen-Zuflusses Pommerbach bei Buchenau, Gemeinde Lindberg, Landkreis Regen, Bayern 
 Verlorner Schachtenbach, rechter Zufluss des Kleinen Regen  bei der Einöde Schachten von Frauenau, Landkreis Regen, Bayern
 Vorderer Schachtenbach, Quellbach der Großen Ohe (zur Ilz) bei Sankt Oswald-Riedlhütte, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

von Orten:
 Schachtenbach (Bayerisch Eisenstein), Einöde der Gemeinde Bayerisch Eisenstein, Landkreis Regen, Bayern
 Schachtenbach (Frielendorf), Weiler im Teilort Spieskappel von Frielendorf, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Schachtenbach ist Namensbestandteil eines Unternehmens:
 Glashütte Schachtenbach, ehemalige Glashütte in Schachtenbach, Gemeinde Bayerisch Eisenstein, Landkreis Regen, Bayern